Contrato
Tratado
Acordo coletivo de trabalho

Desambiguação